Берим — прізвище, первісно відоме серед євреїв-ашкеназі. Серед носіїв цього прізвища:

 Берим Герш () — американський фізико-хімик з Університету Баффало, штат Нью-Йорк , кандидат фізико-математичних наук (Казань, 1978)
 Берим Марія Миколаївна — російський ентомолог, кандидат біологічних наук, донька М. Г. Берима (див. нижче).
 Берим Микола Григорович (Нахман Зусь-Гершкович; 1908–?) — радянський ентомолог та педагог, який народився і певний час жив в Україні.
 Берим Мірля Гершківна (1923, містечко Стара Синяка Кам'янець-Подільської області — 2012, Казань) — радянський та російський мікробіолог, кандидат медичних наук
 Берим Осія Іовелевич (1908, Україна — 1985, Казань) — татарський інженер-конструктор та архітектор.

Примітки